Personen
 Jean-Marie Happart (1947), Belgisch politicus
 Noémie Happart (1993), Miss België
 Gabriel Happart (1657), VOC koopman 

Andere
 Bienne-lez-Happart, Belgisch dorp in Henegouwen
 Station Bienne-lez-Happart, station in Bienne-lez-Happart